Mennenga ist ein Familienname.

Namensträger 

 Gitta Franken, geborene Mennenga (* 1959), Autorin
 Heyo Mennenga (* 1945), Professor und Ingenieur 
 Kerstin Metzler-Mennenga (* 1981), Sportlerin

Familienname